Обское — название населённых пунктов в России.

 Обское — село в Каменском районе Алтайского края.
 Обское — село в Чаинском районе Томской области.